Katmai peut désigner :
 le mont Katmai, un volcan des États-Unis situé en Alaska ;
 le parc national et réserve de Katmai, un parc naturel national des États-Unis situé en Alaska ;
 la rivière Katmai, un cours d'eau des États-Unis situé en Alaska ;
 le col Katmai, un col de montagne des États-Unis situé en Alaska ;
 les lacs Katmai, des lacs des États-Unis situés en Alaska ;
 la baie Katmai, une baie des États-Unis située en Alaska ;
 « Katmai », un cœur du processeur Pentium III.